В этой статье представлены составы национальных футбольных сборных на чемпионат мира по футболу 2006, проходивший с 9 июня по 9 июля 2006 года в Германии.

Национальные футбольные союзы должны были до 15 мая 2006 года прислать в ФИФА заявку на чемпионат мира, в которой должны быть указаны 23 игрока, в том числе 3 вратаря. В случае травмы кого-либо из заявленных игроков, разрешалось произвести замену не позже, чем за 24 часа до начала первой игры команды.

Позиции игроков и клубы приведены в соответствии с заявками команд, опубликованными на официальном сайте ФИФА. Возраст футболистов указан по состоянию на день начала чемпионата.

Группа А

Германия 
Итог:  3-е место

 Один мяч в свои ворота забил Пети (Португалия).

Коста-Рика 
Итог: 4-е место в группе

Польша 
Итог: 3-е место в группе

Эквадор 
Итог: поражение в 1/8 финала от Англии

Группа B

Англия 
Итог: поражение в 1/4 финала от Португалии

 Один мяч в свои ворота забил Карлос Гамарра (Парагвай).

Парагвай 
Итог: 3-е место в группе

 Один мяч в свои ворота забил Брент Санчо (Тринидад и Тобаго).

Тринидад и Тобаго 
Итог: 4-е место в группе

Швеция 
Итог: поражение в 1/8 финала от Германии

Группа С

Аргентина 
Итог: поражение в 1/4 финала от Германии

Кот-д’Ивуар 
Итог: 3-е место в группе

Нидерланды 
Итог: поражение в 1/8 финала от Португалии

Сербия и Черногория 
Итог: 4-е место в группе

 * На момент начала Чемпионата мира Сербия и Черногория уже являлись отдельными независимыми государствами вследствие референдума, прошедшего 21 мая 2006 года. Однако квалификацию на турнир проходила именно сборная Государственного союза Сербии и Черногории, а потому была представлена на мундиале именно в таком виде.

Группа D

Ангола 
Итог: 3-е место в группе

Иран 
Итог: 4-е место в группе

Мексика 
Итог: поражение в 1/8 финала от Аргентины

Португалия 
Итог: 4-е место

Группа E

Гана 
Итог: поражение в 1/8 финала от Бразилии

Италия 
Итог:  1-е место

США 
Итог: 4-е место в группе

 Один мяч в свои ворота забил Кристиан Дзаккардо (Италия).

Чехия 
Итог: 3-е место в группе

Группа F

Австралия 
Итог: поражение в 1/8 финала от Италии

Бразилия 
Итог: поражение в 1/4 финала от Франции

Хорватия 
Итог: 3-е место в группе

Япония 
Итог: 4-е место в группе

Группа G

Того 
Итог: 4-е место в группе

Франция 
Итог:  2-е место

Швейцария 
Итог: поражение в 1/8 финала от Украины

Южная Корея 
Итог: 3-е место в группе

Группа H

Испания 
Итог: поражение в 1/8 финала от Франции

Саудовская Аравия 
Итог: 4-е место в группе

Тунис 
Итог: 3-е место в группе

Украина 
Итог: поражение в 1/4 финала от Италии

Распределение по лигам 
 На 23 мая 2006 года

Сборные Италии и Саудовской Аравии полностью состоят из игроков внутреннего чемпионата. В сборной Кот-Д’Ивуара — наоборот, все игроки выступают за зарубежные клубы. Несмотря на то, что Турция и Шотландия на чемпионат не попали, их лига представлена 12 и 10 игроками соответственно. Всего на чемпионате мира собрались игроки из 48 чемпионатов.

Примечания

Ссылки 
 Весь чемпионат мира—2006
 Составы и другая информация о командах 

Составы
2006